Фамилија Варгас има више значења:

 Фамилија Варгас, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Варгас, Колонија Колорадо Нумеро Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Варгас, Колонија Мадеро (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Варгас, Колонија Тријангуло (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Варгас (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику